Radio Cristal 

faire référence à :
Radio Cristal, est une radio associative diffusant dans le département des Vosges ;
Radio Cristal est une radio privée du groupe précom (Groupe SIPA - Ouest-France) diffusant sur la Seine Maritime, l'Eure, le Calvados et les Yvelines.